Rhino Rush é uma série de jogos de plataforma em 3D desenvolvida pela Xformgames. Seu primeiro jogo foi lançado em 2011 para internet e fez sucesso. Em 2013 recebeu uma continuação "Rhino Rush Stampede" que também foi disponibilizada para download por iOS e Android. Os jogos mostram as aventuras de um pequeno rinoceronte azul chamado Rhino que luta contra um xamã babuíno maléfico que tenta dominar o reino.

Jogabilidade 
O jogador controla o rinoceronte Rhino cujo enorme chifre é capaz de derrotar qualquer inimigo. Durante o jogo ele percorre coletando várias frutas, corações de vida, além de se encontrar com vários inimigos que podem ser derrotados apenas pulando em cima deles. Outra habilidade de Rhino é a de dar uma investida com seu chifre carregando força e correndo destruindo caixas e matando inimigos pelo caminho. Em cada fase deve ser coletado 5 peças douradas que quando juntas formam uma estrela para libertar um dos parceiros de Rhino. Também é possível coletar pimentas capazes de faze-lo ficar invulnerável por algum instante. Em "Stamped" ele ganha a habilidade de ficar gigante e verde ao comer uma fruta. Neste novo jogo ele também pode controlar vários animais de montaria como hipopótamos, dinossauros, dragões além de dirigir um carro.

Jogos

Rhino Rush 
Lançado em 2011 o jogo é o primeiro da série Rhino Rush. É um jogo de ação em plataforma onde o jogador controla o rinoceronte Rhino atravessando por várias fases e reinos para salvar suas amigas do terrível babuíno Baboon. Neste jogo, o personagem conta ,como principais ataques, o pulo e investida, batendo nos inimigos com seu chifre. Além disso há somente a presença de uma pimenta a vermelha que o deixa vermelho e invulnerável por alguns instantes. No final de cada fase ele sempre liberta suas amigas e entra em batalhas contra Baboon no final de cada mundo.

Rhino Rush Stampede 
É o segundo jogo lançado em 2013. Ao contrário do primeiro não tem uma trama definida além de ser um jogo de corrida de plataforma onde o jogador controla o personagem Rhino correndo infinitamente pegando as variadas frutas pelo caminho. Cada fruta tem um valor diferente que serve para comprar acessórios e poderes para avançar melhor pelo jogo. Neste jogo o vilão Baboon retorna como aliado de Rhino lhe vendendo os itens pelas frutas. É capaz de se usar vários transportes e animais para avançar no jogo, além de chapéus para enfeitar o Rhino e poderes. Entre as pimentas estão as amarelas que lhe fornecem o Power Rhino deixando invulnerável e poderoso, as vermelhas com Hot Rhino também no mesmo efeito, e as verdes com Reggie Rhino que deixam Rhino gigante e verde com a sua roxa em paródia ao super-herói Hulk.

Ligações Externas

Jogos eletrônicos de plataforma
Jogos para Android
Jogos para iOS
Jogos online
Jogos eletrônicos de 2011
Rinocerontes fictícios